Schloss Schönebeck steht für:

 Schloss Schönebeck (Bremen)
 Jagdschloss Groß Schönebeck, Brandenburg

Siehe auch:
 Burg Schönebeck